Merhippolyte är ett släkte av kräftdjur. Merhippolyte ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Merhippolyte